Aleksandar Ignjatović (Niš, 1988. április 11. –) szerb labdarúgó, jelenleg a FK Radnički Niš játékosa, hátvéd.

Pályafutása 
Pályafutását szülővárosának csapatában, a másodosztályú FK Radnički Nišben kezdte. A 2006-2007-es szezonban mutatkozott be a felnőttek között, majd hamarosan stabil kezdőjátékossá vált.

Két idényt töltött a Nišnél, majd 2008 nyarán az élvonal beli FK Borac Čačak igazolta le. Július 17-én bemutatkozott a nemzetközi porondon is, csapatával az UEFA-kupa selejtezőjében szerepelt.

2009. június 26-án a Feyenoord egy évre kölcsönvette, ám Ignjatović számára nem sikerült jól ez az egy év, ugyanis egy mérkőzésen sem lépett pályára a holland csapat színeiben, így visszatért a Borachoz.

2012-ben a Budapest Honvéd szerződtette, 2012. július 29-én debütált a Honvédnál, a BFC Siófok elleni mérkőzésen. Kezdőként kapott szerepet és a 79. percben győztes találatot szerzett.
A kispesti klubban a következő négy idényben meghatározó játékossá vált, közel száz bajnokin jutott szóhoz, és újra az Európa-liga selejtezőiben is pályára léphetett.

Statisztika

2016. szeptember 16-án frissítve

Jegyzetek

Források 
Adatlapja a Hivatásos Labdarúgók Szövetségének honlapján. 
Adatlapja a soccerway.com oldalon 

Szerb labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Budapest Honvéd labdarúgói
A Feyenoord labdarúgói
1988-ban született személyek
Élő személyek
A Radnički Niš labdarúgói